Unterhausen ist der Name folgender Orte:
 Unterhausen (Dießen am Ammersee), Ortsteil des Marktes Dießen am Ammersee, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Unterhausen (Hausen), ehemalige Gemeinde, gehört zu Hausen, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Unterhausen (Lichtenstein), Ortsteil der Gemeinde Lichtenstein, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Unterhausen (Mallersdorf-Pfaffenberg), Ortsteil des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Unterhausen (Oberhausen), Ortsteil von Oberhausen bei Neuburg/Donau, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Unterhausen (Weilheim in Oberbayern), Ortsteil der Stadt Weilheim, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Unterhausen ist der Name folgender Burgen:
 Burg Unterhausen (Burgstein), abgegangene Burg bei Lichtenstein-Unterhausen im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Burg Unterhausen (Greifenstein), Burgruine bei Lichtenstein-Unterhausen im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg